

Населені пункти та їхні частини
 Пясечно — місто в Пясечинському повіті Мазовецького воєводства
 П'ясечно — гміна в Пясечинському повіті Мазовецького воєводства
 Пясечно — село в гміні Вельґе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пясечно — село в гміні Семпульно-Краєнське Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пясечно — село в гміні Людвін Ленчинського повіту Люблінського воєводства
 Пясечно — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Пясечно — село в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Пясечно — село в гміні Цеґлув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Пясечно — село в гміні Ґнев Тчевського повіту Поморського воєводства
 Пясечно — село в гміні Крочице Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Пясечно — село в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Пясечно — село в гміні Ґурово-Ілавецьке Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пясечно — село в гміні Тшцинсько-Здруй Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Пясечно — село в гміні Бане Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Пясечно — село в гміні Чаплінек Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Пясечно — частина села Мале-Лонке в гміні Свекатово Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пясечно — осада в гміні Потенґово Слупського повіту Поморського воєводства
 Пясечно — осада в гміні Лідзбарк Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Пясечно — лісова осада в гміні Бежвник Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки